

Cinema 
La rivincita – film del 1914 diretto da Eugenio Testa
La rivincita – film del 1923 diretto da Giuseppe Guarino
La rivincita – film del 2002 diretto da Armenia Balducci
La rivincita – film del 2020 diretto da Leo Muscato

Letteratura 
La rivincita (Revenge) – romanzo di Simon Scarrow
La rivincita - Gathering Blue (Gathering Blue) – romanzo di Lois Lowry